Михаил Улицкий:
 Улицкий, Михаил Абрамович (1894—1976) — советский поэт-песенник, переводчик.
 Улицкий, Михаил Петрович (род. 1942) — российский экономист, сын П. С. Улицкого.